De Nationale trainingselectie shorttrack (NTS) of Shorttrack TeamNL is de kernploeg van de top van het Nederlandse shorttrack. Er wordt getraind op en rond IJsstadion Thialf in Heerenveen. Uit de NTS worden rijders geselecteerd om Nederland te vertegenwoordigen bij de internationale wedstrijden, zoals de wereldbeker, de Europese kampioenschappen en de wereldkampioenschappen. In het seizoen 2022-2023 heeft Niels Kerstholt de taak als bondscoach overgenomen van Jeroen Otter. Het team is onder andere op de voet te volgen via hun Instagram account.

Selectie

Voormalige leden 
Tot en met de Olympische Winterspelen in Vancouver was John Monroe bondscoach en Dave Versteeg assistent-bondscoach. Rudy Koek en Jessica Ausma zaten toen ook in de trainingsselectie.
 Annita van Doorn
 Jan Ebele van der Ree
 Cees Juffermans

Daarnaast maakten ook onder meer Sanne van Kerkhof, Christiaan Bökkerink en Niels Kerstholt tijdens hun periode als topshorttracker deel uit van de Nationale trainingsselectie.

Externe links 
 Nationale Trainingselectie Shorttrack Schaatsen.nl
 Instagram account Shorttrack TeamNL.

Nederlandse schaatsploeg
Shorttrack in Nederland